"Seu Crime" es una canción de la cantante brasileña Gaby Amarantos, compuesta por Pablo Bispo, Diplo, King Henry, Jr Blender, Umberto Tavares, Jefferson Junior, Bruno Caliman y Veloso Dias. Su videoclip fue lanzada el 26 de febrero de 2019.

Videoclip

Seu Crime (Marília Mendonça Remix) 

«Seu Crime (Remix)» es una canción de las cantantes brasileñas Gaby Amarantos y Marília Mendonça grabada en vivo para su cuarto álbum “Todos os Cantos”. La canción y apresentación em vivo fue lanzada en 28 de junio de 2019.

Referencias 

Forró
Canciones de 2019
Sencillos de 2019
Canciones en portugués